Qidong Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qidong Shi (härad i Kina), Jiangsu, 
 Qidong Xian (härad i Kina), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar